Pseudokermes marginatus  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Pseudokermes из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Южная Америка: Guyana.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Lauraceae (Nectandra).
Таксон  включён в состав рода  (триба Cardiococcini) вместе с видами Pseudokermes armatus, Pseudokermes cooleyi, Pseudokermes correntinus, Pseudokermes eugenium, Pseudokermes geoffroeum, и другими.

См. также 
 Pseudokermes palmae
 Magnococcus berberis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1920 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии